Ранчо ел Бронко има више значења:

 Ранчо ел Бронко (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ел Бронко (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику